«Who See» (также «Who See Klapa») — черногорский хип-хоп дуэт, который совместно с Ниной Жижич были выбраны представить Черногорию на конкурсе песни «Евровидение 2013», с песней «Igranka».

История 
Коллектив был создан в 2002 году Деяном Дедовичем () и Марио Джорджевичем (), известных под псевдонимами «Dedduh» и «Noyz» соответственно.

В течение своего существования участники были наиболее известны как бэк-вокалисты у ряда сербских и черногорских рэп-исполнителей. В 2007 году «Who See» выпустили дебютный альбом «Sviranje kupcu», а в 2008 году успешно выступили на фестивале хип-хоп музыки «Refresh Festival 2008».

В 2012 году дуэт стал обладателем премии «MTV Europe Music Awards 2012» как «лучшие исполнители Адриатического побережья».

В конце 2012 года были выбраны местным телерадиовещателем как представители Черногории на конкурсе песни Евровидение 2013, который состоялся в Мальмё (Швеция). Конкурсная композиция называлась «Igranka». Группа выступила в первом полуфинале, который прошёл 14 мая 2013 г., однако не прошла отбор в финальный тур.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Who See на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о группе и песне

Музыкальные коллективы Черногории
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Участники «Евровидения-2013»
Представители Черногории на «Евровидении»